Iluliumaneq Kangilleq bezeichnet:
 Iluliumaneq Kangilleq (Bucht, Kangerlussuaq) (auch Iluliumaneq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Iluliumaneq Kangilleq (Bucht, Kangia), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland